Keijo Kuusela (né le  à Tampere en Finlande - mort le  à Bad Soden am Taunus en Allemagne) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1938, il commence sa carrière avec le Hämeenlinnan Tarmo dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1938-1939 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||6 ||6 ||2 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1940-1941 || Hämeenlinnan  Tarmo || SM-sarja ||7 ||6 ||3 ||9 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1942-1943 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||  
|-
|1943-1944 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||7 ||3 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1944-1945 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||8 ||12 ||8 ||20 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1945-1946 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||8 ||12 ||5 ||17 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1946-1947 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||8 ||39 ||3 ||42 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1947-1948 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||6 ||14 ||9 ||23 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1948-1949 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||18 ||12 ||30 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1949-1950 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||12 ||6 ||18 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1950-1951 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||10 ||14 ||14 ||28 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1951-1952 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||6 ||4 ||4 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1952-1953 || Hämeenlinnan  Tarmo || SM-sarja ||10 ||12 ||10 ||22 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1953-1954 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||8 ||8 ||2 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1954-1955 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||8 ||7 ||2 ||9 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1955-1956 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||10 ||10 ||10 ||20 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1956-1957 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||9 ||6 ||8 ||14 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1957-1958 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||10 ||6 ||9 ||15 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1958-1959 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 1949 || Championnat du monde || 4 || 5 || 0 || 5 ||  || Septième
|-
| 1951 || Championnat du monde || 6 || 2 || 2 || 4 ||  || Septième
|-
| 1952 || Jeux olympiques || 8 || 4 || 1 || 5 || 2 || Septième

Notes et références 

Naissance en janvier 1921
Naissance à Tampere
Décès en avril 1984
Décès à Bad Soden am Taunus
Décès à 63 ans
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Hämeenlinnan Tarmo
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Attaquant de hockey sur glace